Обервизен () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 

Входит в состав района Доннерсберг. Подчиняется управлению Кирхгаймболанден.  Население составляет 493 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 1,61 км². Официальный код  —  07 3 33 056.

Примечания

Ссылки 

Города Рейнланд-Пфальца